Luther Blisset ist der Name folgender Personen:

* Luther Blissett (Fußballspieler) (* 1958), englischer Fußballspieler

Luther Blissett steht für:
 Luther Blissett (Sammelpseudonym), ein kollektives Pseudonym und Medienphantom